У́лица Ляпуно́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названы в честь разных людей.

Россия 
 Улица Ляпунова — улица в Москве.
 Улица Ляпунова — улица в Новосибирске.

Украина 
 Улица Ляпунова — улица в Харькове.